Вырка — топоним:

Населённые пункты 
 Вырка — село в Сарненском районе Ровненской области.
 Верхняя Вырка — деревня в Калужской области.
 Нижняя Вырка — деревня в Калужской области.

Реки 
 Вырка — река в Московской области, левый приток реки Клязьмы
 Вырка — река в Калужской и Тульской областях, левый приток Оки. Впадает в Оку у города Белёв.
 Вырка — река в Белёвском районе Тульской области, левый приток Оки. Впадает в Оку у села Сныхово.
 Вырка — река в Калужской области, правый приток Оки.
 Вырка — река в Закарпатской области (Украина).